Берёзовичи (; до 1964 года — Паршевичи) — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Березовичского сельсовета. Центр КУСП «Березовичи». Население — 530 человек (2019).

География 
Берёзовичи находятся в 17 км к северо-западу от центра Пинска. Местные дороги связывают населённый пункт с соседними деревнями, чуть южнее деревни проходит автомагистраль . Местность принадлежит к бассейну Днепра, севернее Берёзович протекает небольшая река Меречанка, приток Ясельды.

История 
Впервые в письменных источниках Паршевичи упоминаются в 1492 году, когда пинская княгиня Мария пожаловала двор Фурсу Ивановичу. Со времени территориально-административной реформы середины XVI века в Великом княжестве Литовском Паршевичи входили в состав Пинского повета Берестейского воеводства.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи, деревня входила в состав Пинского уезда. В 1878 году построена деревянная Покровская церковь, сохранившаяся до наших дней. По переписи населения 1886 года деревня насчитывала 431 жителя.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, в 1921 году здесь было 750 жителей. С 1939 года в составе БССР, с июля 1941 по июль 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками. 1 августа 1964 года деревня Паршевичи переименована в Берёзовичи.

Инфраструктура 
Средняя школа, детский сад, библиотека, врачебная амбулатория, отделение связи и «Беларусбанка», магазины.

Культура 

 Дом культуры
 Дом народного творчества
 Музей истории родного края

Достопримечательности 
 Покровская церковь (1878 год). Памятник деревянного зодчества. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Берёзовичи на «Глобусе Белоруссии» 
 Берёзовичи на сайте radzima.org

Населённые пункты Пинского района